KV9 () известна так же как «Гробница Мемнона» () — гробница фараонов из XX династии: Рамсеса V и Рамсеса VI. KV9 известна как первая гробница Долины царей, в которой собраны все заупокойные книги, созданные в эпоху Нового царства: Книга пещер, Книга земли, Книга Небесной Коровы, Амдуат, Книга врат и Литания Ра.

О ней известно с давних времён, судя по тому, что ещё в римское время античные туристы оставляли здесь свои граффити. С 1888 году в гробнице провели расчистку от завалов. Внутренние убранство этой гробницы менее роскошно (явно заметный упадок Египта того времени), чем декор гробниц предшествующих фараонов, однако в деталях идентично с другими погребениями этой династии. Потолок главного зала гробницы украшен астрономическими рисунками.

У подножия KV9 находится знаменитая гробница Тутанхамона (KV62).

Примечания

Литература 
 Reeves, N & Wilkinson, R.H. The Complete Valley of the Kings, 1996, Thames and Hudson, London.
 Siliotti, A. Guide to the Valley of the Kings and to the Theban Necropolises and Temples, 1996, A.A. Gaddis, Cairo.

Ссылки 
 3D виртуальный тур по гробнице  (The Describing Egypt project)

 KV 9 (Rameses V and Rameses VI)

Гробницы Долины Царей
Незавершённые статьи о Древнем Египте